Asks distrikt kan syfta på:

Asks distrikt, Skåne
Asks distrikt, Östergötland

Se även
Asks församling
Asks socken
Asks landskommun